Лора́н Канте́ (; род. 15 июня 1961 года, Мелль (), Дё-Севр, Франция) — французский кинорежиссёр.

Биография 

Родился в 1961 году в семье школьных учителей. Окончил престижную французскую киношколу IDHEC.

Занимался съёмками короткометражных фильмов в качестве режиссёра и оператора. За свою первую короткометражку Tous à la manif Канте получил премию Жана Виго. Успешным был полнометражный дебют Канте — фильм «Человеческие ресурсы», принёсший режиссёру «Сезар» за лучший дебют и призы нескольких международных кинофестивалей.

Широкую известность Канте принёс фильм «Класс» (2008) по роману Франсуа Бегодо. Картина завоевала «Золотую пальмовую ветвь», главный приз Каннского кинофестиваля.

Фильмография 
  — Человеческие ресурсы / Ressources humaines
  — Тайм-аут / L’Emploi du temps
  — На юг / Vers le sud
  — Класс / Entre les murs
  — Фоксфайр, признание банды девушек / Foxfire
  — Мастерская

Ссылки 
 

Выпускники ИДЕК
Кинорежиссёры Франции
Родившиеся 15 июня
Родившиеся в 1961 году